

Patronyme 

 Christopher Eccleston (né en 1964), acteur anglais ;
 Harry Eccleston (1923-2010), artiste anglais ;
 Jennifer Eccleston (né en 1969), journaliste de télévision américain ;
 Nathan Eccleston (né en 1990), footballeur anglais ;
 Samuel Eccleston (1801–1851), archévêque américain.

Toponymes

Royaume-Uni 

 Eccleston, dans le Cheshire ;
 Eccleston, dans le Lancashire ;
 Eccleston, village situé dans le Merseyside (auparavant dans le Lancashire) ;
 Great Eccleston, dans le Lancashire ;
 Little Eccleston, dans le Lancashire.